Savennes ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Savennes (Creuse), Gemeinde im Département Creuse
 Savennes (Puy-de-Dôme), Gemeinde im Département Puy-de-Dôme